Canada
 Indian Brook (Newfoundland), een rivier op Newfoundland
 Indian Brook (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia
 Indian Brook 14, een indianenreservaat in Nova Scotia

Verenigde Staten
 Indian Brook Reservoir, een stuwmeer in Vermont
 Indian Brook Road Historic District, een historische buurt van Garrison, New York

Zie ook 
 Indian Creek
 Indian River